|-
| 136501 - || || 6 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136502 - || || 13 de maig, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 136503 - || || 13 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136504 - || || 4 de maig, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136505 - || || 8 de maig, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136506 - || || 16 de maig, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136507 - || || 16 de maig, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136508 - || || 18 de maig, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 136509 - || || 31 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136510 - || 2005 LH || 1 de juny, 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 136511 - || || 27 de juny, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136512 - || || 5 de juliol, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136513 - || || 5 de juliol, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 136514 - || || 25 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136515 - || || 25 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136516 - || || 26 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 136517 - || || 25 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136518 - || || 28 de setembre, 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 136519 - || || 30 de setembre, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136520 - || || 28 d'octubre, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 136521 - || || 20 de febrer, 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136522 - || || 24 de febrer, 2006 || Catalina || CSS
|-
| 136523 - || || 28 de febrer, 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 136524 - || || 2 de març, 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136525 - || || 23 de març, 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136526 - || || 24 de març, 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136527 - || || 2 d'abril, 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136528 - || || 2 d'abril, 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136529 - || || 7 d'abril, 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 136530 - || || 9 d'abril, 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 136531 - || || 18 d'abril, 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 136532 - || || 19 d'abril, 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136533 - || || 20 d'abril, 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136534 - || || 20 de maig, 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136535 - || || 25 de maig, 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136536 - || || 11 de juny, 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 136537 - || || 11 de juny, 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 136538 - || || 19 de juny, 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 136539 - || 2144 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136540 - || 2543 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136541 - || 3012 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136542 - || 3089 P-L || 25 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136543 - || 3111 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136544 - || 4773 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136545 - || 5552 P-L || 17 d'octubre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136546 - || 6208 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136547 - || 6297 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136548 - || 6329 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136549 - || 6702 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136550 - || 6747 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136551 - || 6864 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136552 - || 1047 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136553 - || 1445 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136554 - || 2062 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136555 - || 2254 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136556 - || 3299 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136557 - || 5214 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136558 - || 5429 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136559 - || 1035 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136560 - || 1109 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136561 - || 1304 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136562 - || 2609 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136563 - || 3288 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 136564 - || 1977 VA || November 7, 1977 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 136565 - || || 7 de desembre, 1977 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 136566 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 136567 - || || 24 de juliol, 1979 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136568 - || 1980 XB || 13 de desembre, 1980 || Mount Hamilton || E. A. Harlan
|-
| 136569 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136570 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136571 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136572 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136573 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136574 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136575 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136576 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136577 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136578 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136579 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 136580 - || 1984 WL || 27 de novembre, 1984 || Caussols || J. Ciffréo
|-
| 136581 - || 1986 GX || 4 d'abril, 1986 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136582 - || 1992 BA || 27 de gener, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136583 - || || 29 de febrer, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 136584 - || || 8 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 136585 - || ||22 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136586 - || || 18 d'octubre, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136587 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136588 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136589 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136590 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136591 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136592 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136593 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136594 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136595 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136596 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136597 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136598 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136599 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 136600 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
6